В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1010 году.

См. также: :Категория:Умершие в 1010 году

Январь 
 16 января — Берта Бургундская — королева Франции в 997—1001, жена Роберта II Благочестивого

Март 
 16 марта — Григорий Макар — епископ никопольский, позднее отшельник во Франции, святой христианской церкви.

Май 
 3 мая —  — епископ Утрехта с 995 года, святой.

Июль 
 Арсений I — греческий патриарх Александрии (1000—1010), святой православной церкви

Сентябрь 
 29 сентября — Салла — епископ Уржеля (с 981), первый уржельский правитель Андорры (с 988 года)

Дата неизвестна или требует уточнения 
  — арабская поэтесса, дочь Ибн Хазма
 Бруно I — граф Дерлингау, первый граф Брауншвейга
  — индийский математик
  — последний князь Кахетии с 976 года (последующие правители Кахетии именовались царями)
  — представитель семьи Куркуасов, византийский катепан Италии с 1008 года
  — король Коннахта с 973 года.
 Мухаммад II — Халиф Клордовы 1009, 1010
 Эрменгол I Кордовец — граф Урхеля с 992 года, основатель первой Урхельской династии

См. также 
 Список умерших в 1009 году
 Список умерших в 1011 году

Примечания 

1010